La Paix de Cambrai peut désigner:

 la Paix de Cambrai (1508), une alliance temporaire de Louis XII de France avec Maximilien  du Saint-Empire contre la république de Venise
 la Paix des Dames (1529 ) qui met fin à la deuxième guerre entre François  et Charles Quint.